3 miejscowości w Polsce: 
 Chlebów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo 
 Chlebów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Lipce Reymontowskie 
 Chlebów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Turek

Zobacz też  
 Chlebowo
 Chlebówka